Сборная Японии по регбилиг — национальная команда, представляющая Японию в соревнованиях по регбилиг. Известна под прозвищем «Самураи», участвовала в соревнованиях с 1994 года. Первый чемпионат был проведён в 1998 году и долгое время не разыгрывался.

История 

Регбилиг впервые появился в Японии в 1993 году благодаря австралийцу Максу Манниксу, который выступал за клубы Национальной регбийной лиги «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» и «Иллаварра Стиллерз». В Японии он связался с руководством Регбилиг Австралии и обратился с просьбой допустить в розыгрыш Мирового турнира по регбилиг-7 1994 года, намеченной на проведение в Сиднее, японскую команду. Манниксу дали время на подготовку японской команды, и за пять месяцев он добился перевода нескольких группы японских регбистов в регбилиг. При помощи своего брата Грега и Масаюки Ватабе игроки проводили тренировки на побережье реки Тама в окрестностях Токио.

В сентябре 1993 года японцы получили предложение принять участие в турнире по регбилиг-7. Японский регбийный союз пригрозил игрокам дисквалификацией в случае участия в турнире, однако команда отказалась сниматься с турнира. На турнире по регбилиг она сыграла против команд Тонга, Великобритании и России, проиграв все три матча, но её яростно поддерживали болельщики, а команде предложили вернуться на турнир в 1995 году. В 1996 году прошёл студенческий чемпионат мира, где участвовала сборная Японии под руководством Макса Манникса в качестве главного тренера и Кена Айзекса как менеджера. В английском Уоррингтоне японцы сыграли против команд Шотландии, Англии, Франции и США. В 1997 году на университетском Кубке мира Кен Айзекс был тренером, а менеджером стал Сёдзи Ватанабе. Тогда же в Японии появился первый игрок профессионального регбилиг-клуба Кендзи Иманага, получивший стипендию от «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс», а за ним последовал и Рёити Одзима. При поддержке Питера «Буллфрога» Мура они стали игроками основы клуба «Мурбанк», которым руководил Кевин Мур.

В 1995 году сборная Японии в Брисбене провела первый свой официальный матч по регбилиг, победив Канаду, однако японскую команду дисквалифицировали, обвинив в том, что она выпустила на поле незарегистрированного игрока. Японцы в ответ заявили, что их игрока не зарегистрировали из-за расовой дискриминации, однако японский протест остался без внимания. В 1997 году в Японии побывала с визитом сборная Нового Южного Уэльса до 20 лет, а в 1998 году — сборная Ливана. В 1999 году была проведена ещё одна игра против Канады в рамках отбора на чемпионат мира 2000 года, которую японцы выиграли 14:0. Тем не менее, поражение от США в предыдущем круге лишило их поездки на чемпионат мира. В 2000 году японцы сыграли на Турнире развивающихся наций под руководством Тони Смита, который позже прославился по работе в 2008—2009 годах со сборной Англии.

Регбилиг в Японии развивается очень слабо, поскольку из-за небольших каникул и склонности к регби-15 и регби-7 игроки почти не собираются. Япония обсуждала в 2014 году возможность участия в чемпионате Азии по регбилиг и присоединении к сборным Таиланда и Филиппин.

Состав 
Заявка на чемпионат мира среди развивающихся наций 2018 года.
 Кадзуки Фукусиге
 Лэклан Грив
 Амане Кониси
 Юки Мотидзуки
 Итару Мацуо
 Энемарки Сибасаки
 Гехамат Сибасаки
 Кендзи Цуцуи
 Шон Гэбитс
 Таоу Сугано
 Горка Гередиага Эчабуру
 Хироси Фукасава
 Кента Карино
 Кохэй Исикава
 Кейсуке Накай
 Акихито Касиваба
 Джей Браун
 Футоси Карино
 Рейдзи Сано
 Дуглас Стритер

Рейтинг 
Япония не является полным членом Международной федерации регбилиг, поэтому с ноября 2012 года не числится в её рейтинге сборных. В 2009 году она занимала 17-е место, спустившись на 20-е место.

Выступления 
 Мировой турнир по регбилиг-7: 1994, 1995, 1996, 1997; квалификационные этапы 2003 и 2004
 Мировой турнир по регбилиг-9: 1996, 1997
 Турнир развивающихся наций: 2000
 Турнир по регбилиг-9 в Новом Южном Уэльсе: 2004—2013

В 2002 и 2003 годах Япония участвовала в турнире «East-West Challenge» в США. В 2003 году проводился Челлендж Северотихоокеанских клубов — матч между чемпионами Японии и США. Клуб «Кагосима Бронкос» в одном из таких матчей нанёс поражение американскому клубу «Нью-Йорк Найтс».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Японской ассоциации регбилиг
 Страница Японской ассоциации регбилиг на Facebook

Регбилиг в Японии
Регбилиг
Япония